Massimo Mangini Carminati (San Giovanni Bianco) es un piloto italiano de motociclísmo, nació en la provincia de Bérgamo, Italia, el 10 de diciembre de 1987.

Primeros años 
Con la pasión del motocross siempre presente en su familia, su primera influencia fue de su abuelo, en el Noroeste de Carminati.
El primer miembro de su familia en competir fue su tío, Maurizio Carminati, que ganó múltiples carreras y campeonatos internacionales hasta alcanzar el éxito en el International Six Days Enduro de la selección italiana. La familia de Massimo apoyó siempre a su tío, siguiendo su carrera alrededor del mundo. Sus padres, Eugenio Mangini y Orietta Carminati apoyaron desde un inicio la pasión que senia por el motocross de Massimo , que aprendió desde pequeño todo acerca de este deporte extremo. Su primera moto la recibió a la edad de 3 años; una Malaguit 50 cc, con la cual practicó hasta tener 6 años. Con siete años cumplidos, Massimo comenzó a competir en minicross.

Motocross Profesional 
Su carrera profesional empezó oficialmente en el año 2006, a la edad de 19 años, cuando fue seleccionado en el equipo nacional italiano, obteniendo resultados que confirmaban su habilidad. Este mismo año obtuvo el 4° lugar en la categoría general del Campeonato Italiano de Motocross, y el 5° lugar en el Campeonato Europeo de Motocross. Un año más tarde, se le presentó a Massimo la oportunidad de correr Enduro, participando en el Campeonato Italiano de enduro donde obtuvo el 2° lugar en la categoría de 125 cc, y un año más tarde, en el año 2008, alcanzó el primer lugar en el mismo campeonato.

En el año 2009, fue seleccionado por el Equipo Team Italia Enduro, donde logró el 3° lugar en el Campeonato Italiano Enduro y 4° en el Campeonato Europeo. A partir de esos logros, Massimo fue seleccionado para representar a Italia en el Campeonato Mundial Six Days de Enduro, en Figueroa Da Foz, Portugal. En ese mismo año, quedando en los primeros diez lugares en la categoría general y recibiendo medalla de oro, no fue hasta el año 2010 cuando alcanzó el título de Campeón Europeo e Italiano de Enduro, en el Six Days de Enduro en Morelia, México. 

En el  2011, fue contratado por el equipo oficial de Beta para correr en el Campeonato Mundial de Enduro, a mitad de la temporada se posiciona en el 1° lugar de la categoría general en la clase E2 con moto de 450cc. Sin embargo, debido a un accidente, Massimo sufrió una fractura de tobillo que le impide continuar la temporada. Tras un año entero de recuperación, en el año 2012 vuelve a competir en el Campeonato Italiano en la categoría. Quedando en 4° lugar, en el año 2013 fue contratado por Husgvarna, en México, para correr en el Campeonato Nacional de Enduro, donde se posicionaba en el 1° lugar de la categoría E2. Pero sin embargo tuvo un accidente entrenado y una vez más se vio imposibilitado para acabar la temporada, quedando en el 2° lugar. Un año después se vio obligado a dejar las competencias y regresó a Italia por cuestiones familiares.

En el año 2015 volvió a México, y continúo su contrato con Husgvarna, México, donde recibió su título de campeón nacional en la categoría de expertos E2. En el año vigente, Massimo compite en la categoría E2 en el Campeonato Nacional con el equipo de Sherco Factory, en México.

Referencias 

Nacidos en Bérgamo
Pilotos de motociclismo de Italia